Portugaliæ Monumenta Historica
OAI-PMH